Comitatul Hill sau Hill County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Hill County, Montana 
 Hill County, Texas